Orde van Feniks kan verwijzen naar twee Europese ridderorden die naar deze mythische vogel werden genoemd:
Orde van de Feniks (Griekenland)
Orde van de Feniks (Hohenlohe)

Daarnaast is er de

 Orde van de Feniks (Republiek China)
 en de Orde van de Feniks een organisatie uit de Harry Potter-boeken van Joanne Rowling.